Sasakawa / Sasagawa ist der Familienname folgender Personen:

 Ryōichi Sasakawa (1899–1995), Politiker und Unternehmer und seiner Söhne
 Takashi Sasagawa (* 1935), Politiker
 Yōhei Sasakawa (* 1935), Stiftungspräsident
 Hiroshi Sasagawa (* 1936), Animeautor
 Mitsuhiro Sasakawa (* 1926), Entomologe
 Chihiro Sasakawa (* 1948), Mikrobiologe

Familienname

en:Sasakawa